San Gaetano ima više značenja:
 San Gaetano, Macerata
 San Gaetano, Modena
 San Gaetano, Padova
 San Gaetano, Pordenone
 San Gaetano, Salerno
 San Gaetano, Venezia
 San Gaetano, Vicenza